Сростинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр — село Сростки.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2992 человека, в том числе 1372 мужчины и 1620 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Образцовка,
 посёлок Предгорный,
 село Сростки.

Примечания 

Муниципальные образования Бийского района
Сельские поселения Алтайского края